Mændenes 400 meter hækkeløb ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted i perioden 15. august til 18. august 2016 på Olympic Stadium.

Referencer 

400 meter hækkeløb (herrer)